Koma é o primeiro álbum de estúdio da banda alemã Null Positiv. Sendo lançado em 31 de março de 2017 pela própria gravadora da banda, a Triplebase Records.

O álbum foi inteiramente produzido por Oliver Pinelli, conhecido por ter contribuído com bandas como o Unheilig e In Extremo. E, segundo ele, em uma entrevista, a inspiração para o tema do álbum é a situação política na Europa. O título “coma”, representaria um estado de inconsciência para simbolizar a própria cegueira e presunção. O álbum fala sobre raiva, medo e desespero.

Faixas

Créditos
 Elisa "Elli Berlin" Nürnberger - Vocais
 Martin Kotte - Guitarra
 Tom Fecher - Baixo
 Florian "Flo" Schnablo - Bateria
 Oliver Pinelli - Sintetizadores e Produção
 Michael Roob - Controle de direitos autorais
 John Seymour - Masterização

Álbuns de Null Positiv
K
Álbuns de 2017
Álbuns em língua alemã